Бек-Боров — ингушская фамилия. Известные носители:
 Бек-Боров, Заурбек Темиркоевич (1846—1926) — ротмистр царской армии, генерал-майор персидской армии, командир кавалерийской дивизии, участник Первой мировой войны.
 Бек-Боров, Султанбек Заурбекович (1889—1916) — ротмистр Ингушского конного полка «Дикой дивизии» царской армии, участник Первой мировой войны.